Vilho steht für:

 (2803) Vilho, Hauptgürtelasteroid
 Peter Vilho (* 1962), namibischer Militär und Minister